HMCS Quebec je lahko:
 HMCS Quebec (C66), ladja Kraljeve kanadske vojne mornarice
 CSTC HMCS Quebec, pomorska baza

Quebec